miażdżenie – sposób rozdrabniania na drobne części w urządzeniach, których elementami roboczymi są kule (np. młyn kulowy), tarcze (np. żarna), walce (np. mlewnik), lub na miazgę (np. prasa).
 Zmiażdżenie – tortura